Nevill ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Neville Nevill (1849–1940), britischer Astronom
 Geoffrey Nevill (1843–1885), britischer Zoologe in Indien

 Käte Nevill (1892–1972), deutsche Schauspielerin und Schauspiellehrerin (Pseudonym)
 Mary Nevill (* 1961), britische Hockeyspielerin
 Richard Nevill, 2. Baron Latymer (1468–1530), englischer Adliger und Politiker

Siehe auch:
 Neville